Берегиня — істота східнослов'янської міфології.
 Берегиня — зоря у сузір'ї Персея.
 «Берегиня» — китайський комікс.
Заклади
 «Берегиня» — академічний театр у Києві.
 «Берегиня» — взуттєва фабрика у Чернігові.
 «Берегиня» — черкаський колегіум асоціації Києва-Могилняської академії.
 «Берегиня» — українознавча загальноосвітня школа у Львові.

Див. також 
 «Берегині» — художній фільм 2017-го року.
 «Наша Берегиня» — народознавчий науково-методичний часопис Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.